Тобручей — ручей в России, протекает по территории Сумпосадского сельского поселения Беломорского района Республики Карелии. Длина ручья — 16 км, площадь водосборного бассейна — 45 км².

Ручей берёт начало из болота Средний Мох на высоте выше 35,2 м над уровнем моря и далее течёт преимущественно в северном направлении по заболоченной местности.

Ручей в общей сложности имеет двенадцать малых притоков суммарной длиной 30 км.

Устье реки находится на Поморском берегу Онежской губы Белого моря.

В нижнем течении Тобручей пересекает дорогу местного значения  («Беломорск — Сумпосад — Вирандозеро — Нюхча»), а также параллельно ей идущую железную дорогу Беломорск — Обозерская.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001412202000007041.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Реки, впадающие в Белое море на Поморском берегу
Реки Беломорского района